Виктор Нуждин:
 Нуждин, Виктор Александрович (род. 1966) — игрок в хоккей с мячом.
 Нуждин, Виктор Иванович (1918—1994) — архитектор.